Kudus steht für:

 Kudus (Stadt), eine Stadt in Zentraljava
 Regierungsbezirk Kudus, ein Regierungsbezirk in Zentraljava

Kudus ist der Familienname folgender Personen:

 Merhawi Kudus (* 1994), eritreischer Straßenradrennfahrer
 Mohammed Kudus (* 2000), ghanaischer Fußballspieler